Raymond III est un nom porté par différents souverains :

Rois

Princes, ducs, comtes 

 Raymond III Pons est comte de Toulouse (924-942)
 Raymond III de Tripoli, comte de Tripoli (1152-1187)

Ecclésiastiques 
 Raymond III est évêque d’Uzès (1208-1212)
 Raymond III est évêque de Nîmes (1573-1594)

Raymond 03